Samina – torrente che nasce presso il monte Naafkopf
 Samina – personaggio di Pokémon
 Klodian Samina – calciatore albanese